La latence (du latin latens, caché) désigne la qualité d'une propriété dissimulée et amenée à apparaître ultérieurement.  Dans diverses circonstances, il s'agit également de temps de latence ou période de latence pour désigner le délai entre une action et le déclenchement d'une , à savoir un retardement.

 Latence, en informatique et plus spécifiquement sur les réseaux informatiques, aussi appelée lag, délai entre le moment où une information est envoyée et celui où elle est reçue. De façon plus générale, la latence peut aussi désigner l'intervalle entre la fin d'un événement et le début de la réaction à celui-ci.

 Latence, en biologie, intervalle de temps entre un stimulus et la réponse, physiologique ou comportementale, d'un organisme, d'un tissu, ou d'une cellule

 Latence, en psychanalyse, certains éléments du subconscient qui se révèlent par la suite sont dits latents ; on désigne par période ou phase de latence sexuelle le moment de suspension du développement psychosexuel qui survient entre la crise œdipienne et la puberté

 Latence, dans l'armement, cadence de tir, à savoir le temps entre deux tirs consécutifs

 Latence à l'endormissement, en neurologie, intervalle de temps entre la fermeture des yeux une fois la personne mise en conditions environnementales adaptées au sommeil et l'entrée effective en sommeil mesuré à l'électroencéphalogramme

 Chaleur latente, en physique, quantité de chaleur dégagée ou absorbée lors d'une transition de phase est appelée, alors que cette perte ou ce gain de chaleur n'entraîne pas de modification de température

 Temps de latence, en médecine, ou période d'incubation. Une maladie qui n'est pas encore devenue aiguë, se déroulant sans symptômes est appelée latente.

Homonymie